Okręty US Navy o nazwie USS "Kanawha":

 Pierwszy "Kanawha" był parowcem, który był w służbie w Union Navy. Był w służbie w latach 1862-1865.
 Drugi "Kanawha" został zbudowany w 1896 przez Charles L. Seabury & Co. Nyack on Hudson w stanie New York. Został zakupiony na początku wojny hiszpańsko-amerykańskiej.
 Trzeci "Kanawha" (AO-1) był zbiornikowcem zaopatrzeniowym. Był w służbie, z przerwami, w latach 1915-1943. Zatopiony przez japońskie samoloty w pobliżu Tulagi.
 Czwarty "Kanawha" (AOG-31) był zbiornikowcem benzyny typu Mettawee. Był w służbie w latach 1944-1946.

Kanawha